Canillas (wijk) - wijk in Madrid
 Canillas (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk